Kanton Mâcon-Nord
 Kanton Mâcon-Sud
 Kanton Mâcon-Centre